Johann Baumeister kan syfta på bland andra:

* Johann Sebald Baumeister (1775–1829), tysk målare och tecknare
 Johann Wilhelm Baumeister (1804–1846), tysk veterinär och djurmålare